Tiiriluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tiiriluoto (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Tiiriluoto (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar